Discord – miejscowość w Hrabstwie Woodbury
 Discord – komunikator internetowy
 Discord – postać z serialu My Little Pony: Przyjaźń to magia